Hector (Arkansas)
Hector (Minnesota)

Desambiguações de topônimos